

Persone 
 Susan Sontag (1933-2004) – scrittrice e intellettuale statunitense
 Tiga James Sontag (1974) – disc jockey e musicista canadese

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Sontag – area non incorporata nella contea di Lawrence (Mississippi)

Pagine correlate 
 Sonntag (disambigua) – pagina di disambiguazione